2000/01 was het 103de seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Manchester United werd voor de derde keer op rij landskampioen. Het was de vierde club die dit lukte na Huddersfield Town, Arsenal en Liverpool.

Premier League

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer assists achter hun naam.

Toeschouwers

Manchester United

Bijgaand een overzicht van de spelers van Manchester United, die in het seizoen 2000/01 onder leiding van trainer-coach Alex Ferguson voor de veertiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden en zo de titel opnieuw prolongeerden.

Football League First Division

Eindstand

Play-offs
{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3e plaats dubbele confrontatie
| RD1-team01 = West Bromwich Albion
| RD1-team02 = Bolton Wanderers 
| RD1-score01firstleg = 2
| RD1-score02firstleg = 2
| RD1-score01secondleg = 0
| RD1-score02secondleg = 3

| RD1-team03 = Birmingham City
| RD1-team04 = Preston North End 
| RD1-score03firstleg = 1
| RD1-score04firstleg = 0
| RD1-score03secondleg = 1 (2)
| RD1-score04secondleg = 2 (4)

| RD2-team01 = 'Bolton Wanderers
| RD2-team02 = Preston North End
| RD2-score01firstleg = 
| RD2-score02firstleg = 
| RD2-score01secondleg = 3
| RD2-score02secondleg = 0
}}
Bolton Wanderers promoveert en komt in het seizoen 2001/02 uit in de Premier League.

TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met achttien of meer treffers achter hun naam.''

Football League Second Division

Eindstand

Topschutter: Jamie Cureton (Reading), 27

Play-offs

Walsall promoveert en komt in het seizoen 2001/02 uit in de First Division.

Football League Third Division

Eindstand

Topschutter: Bobby Zamora (Brighton & Hove Albion), 28

Play-offs

Blackpool promoveert en komt in het seizoen 2001/02 uit in de Second Division.

Zie ook
Finale League Cup 2001
Football League Cup 2000/01
Engels voetbalelftal in 2000
Engels voetbalelftal in 2001

Competitievoetbal 2000/01
Engels voetbalseizoen